Denne liste over fredede bygninger i Aarhus Kommune viser alle fredede bygninger i Aarhus Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Aarhus Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Århus Kommune
 
WikiProjekt Wiki Loves Monuments